Il singolare del torneo di tennis Women's Childhelp Desert Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ashley Weinhold che ha battuto in finale Kristýna Plíšková 6-3, 3-6, 7-5.

Teste di serie

 Sally Peers (secondo turno)
 Sloane Stephens (primo turno)
 Lauren Albanese (semifinali)
 Karolína Plíšková (semifinali)

 Kristýna Plíšková (finale)
 Tetjana Lužans'ka (quarti di finale)
 Lenka Wienerová (quarti di finale)
 Julie Ditty (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Women's Childhelp Desert Classic 2011